La garde partagée peut désigner :

Droit

Droit américain

La garde partagée fait partie du droit de la famille aux États-Unis, quand l'un et l'autre parent divorcé se partagent à temps approximativement égal la garde de leur enfant.

Droit canadien

Dans la Loi sur le divorce canadienne, la garde a été renommée en temps parental dans la réforme de la loi de 2021. Il est donc maintenant question de temps parental partagé.

Droit québécois
En droit provincial québécois, les modalités de la garde partagée sont prévues dans le Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants.

Droit français

 la résidence alternée ou organisation de l'hébergement de l'enfant mineur dont les parents ne vivent pas dans le même domicile,
 la garde d'enfants à domicile impliquant plusieurs familles se regroupant pour partager les frais.

Télévision 
 Garde partagée, série télévisée canadienne.